Serresi – abitanti di Serra San Bruno
Serresi – abitanti di Serra d'Aiello
Serresi – abitanti di Serramonacesca
Serresi – abitanti di Serre (Italia)
Serresi – abitanti di Serri